Dobashi ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroyuki Dobashi (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Jun Dobashi (1910–1975), japanischer Maler und Grafiker
 Motoko Dobashi (* 1976), japanische Künstlerin